Oderbrücke Frankfurt steht für:

 Oderbrücke Frankfurt (A 12)
 Oderbrücke Frankfurt (Eisenbahn)